Varanus kordensis — вид ящериц из семейства варанов (Varanidae).

Описание

Внешний вид 
Стройный древесный варан. Основная окраска от зелёного до бирюзового. Конец морды более светлый. На спине чёрный сетчатый или глазчатый рисунок, который особенно хорошо выражен у молодых варанов и может исчезать у некоторых старых экземпляров. На горле и брюшной стороне тела светло-коричневые полосы. Чешуи на верхней части шеи килеватые. Вокруг середины тела около 89 чешуй. Хвост круглый в поперечном сечении, цепкий в последней трети. Длина хвоста примерно в 2,15 раза превышает длину тела от кончика морды до клоаки. Общая длина до 90 см.

Все древесные вараны, обитающие на мелких островах вокруг Новая Гвинея, имеют чёрную основную окраску, за исключением зелёного варана (V. prasinus) на главном острове Новая Гвинея и V. kordensis. Основная окраска этих двух видов — разные оттенки зелёного цвета.

Отличия V. kordensis от V. prasinus:
 глазчатый или сетчатый рисунок на спине вместо V-образных полос;
 основной фон окраски — тёмно-зелёный или оливковый;
 ноги и хвост с темный сетчатым или глазчатым рисунком;
 около 89 чешуй вокруг середины тела, через голову по прямой линии расположены 34 чешуи (меньше, чем у V. prasinus).

Образ жизни 
Как и другие виды комплекса V. prasinus, V. kordensis — специализированный древесный варан, использующий свой цепкий хвост при лазании по деревьям. Ведет дневной образ жизни.

Питается различными насекомыми, мелкими рептилиями.

При размножении в неволе самки откладывают от 3 до 4 яиц за одну кладку (в то время как самки V. prasinus могут откладывать до 6 яиц). Инкубационный период составляет около 190 дней при температуре 28—29 °C (примерно на 20 дней дольше, чем у V. prasinus при таких же условиях). Размер яиц V. kordensis несколько больше, чем у V. prasinus.

Распространение 
Ареал V. kordensis ограничен островом Биак, расположенным к северу от Новой Гвинеи.

Систематика 
Varanus kordensis является представителем подрода Euprepiosaurus. Ранее классифицировался как подвид или цветовая вариация зелёного варана (V. prasinus).

Примечания

Литература 
 Pianka E. R., King D., King R. A. 2004. Varanoid Lizards of the World — Indiana University Press, pp. 205—207.

Ссылки 
 Varanus kordensis на monitor-lizards.net.

Вараны
Пресмыкающиеся Океании
Эндемики Индонезии
Животные, описанные в 1874 году